Amurri est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Eva Amurri (née le 15 mars 1985), actrice américaine ;
 Franco Amurri (né en 1958), réalisateur italien.

Voir aussi 
 Amuri, un village et un des huit districts de l'île d'Aitutaki aux îles Cook

Homonymie de patronyme
Patronyme italien